Hadham Cross – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hertfordshire
 Hadham Ford – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hertfordshire
 Little Hadham – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hertfordshire
 Much Hadham – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hertfordshire